Knox pode ser:

Pessoas
Dilly Knox, um decifrador britânico e estudioso da Grécia no King's College, Cambridge.
Frank Knox, Secretário da Marinha durante o governo de Franklin D. Roosevelt na maior parte da Segunda Guerra Mundial.
Henry Knox, o primeiro Secretário de Guerra dos Estados Unidos.
John Knox, religioso reformador escocês que teve papel chave na reforma da Igreja na Escócia.
Ronald Knox, um teólogo inglês e escritor.

Localidades
Knox (Dacota do Norte)
Knox (Indiana)
Knox (Pensilvânia)

Outros
Knox (Heroes)
Knox Automobile, uma empresa manufatureira de automóveis.
Fragata classe Knox, uma classe de navios da Marinha dos Estados Unidos.

Desambiguação